Гран-при Австрии 1964 года (офиц. II Großer Preis von Österreich) — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1964 года, и первый Гран-при Австрии в рамках чемпионата (годом ранее на трассе проводился Гран-при Австрии, однако он в календарь Формулы-1 не вошёл). Гонка прошла 23 августа 1964 года на трассе «Цельтвег».

Квалификация

Гонка 

|}

 Первая и единственная победа Лоренцо Бандини.
 Дебют Йохена Риндта, который стал первым австрийцем, выступающем в чемпионате.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы. Для каждого гонщика и команды в зачёт чемпионата идут 6 лучших результатов.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Гран-при Австрии
Спорт в Австрии в 1964 году
Август 1964 года
События 23 августа